Jorge Rodríguez puede referirse a:

Políticos 
Jorge Alberto Rodríguez, político argentino.
Jorge Rodríguez Grossi, economista, académico, investigador y político democratacristiano chileno.
Jorge Antonio Rodríguez, político venezolano y fundador de la Liga Socialista en el país.
Jorge Rodríguez Gómez, político y médico psiquiatra venezolano.

Futbolistas 
Jorge "Mudo" Rodríguez, futbolista mexicano nacido en 1968.
Jorge "Zarco" Rodríguez, futbolista y entrenador salvadoreño nacido en 1971.
Jorge "Coco" Rodríguez, futbolista uruguayo nacido en 1977.
Jorge Rodríguez, futbolista español nacido en 1980.
Jorge "Japo" Rodríguez, futbolista uruguayo nacido en 1985.
Jorge "Corcho" Rodríguez, futbolista argentino nacido en 1995.
Jorge "Jorginho" Rodríguez, futbolista mexicano nacido en 2001.

Esquiadores 
Jorge Rodríguez-Jirona, esquiador y abanderado olímpico español.

Artistas 
Jorge Rodríguez Grández, estilizado como Jorge R. Grández, cantante-compositor y líder de la banda de cumbia amazónica y rock psicodélico Los Mirlos.